2 miejscowości w Polsce:
 Leonowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny
 Leonowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
Miejscowość na Białorusi

 Leonowo – część wsi Mamiany w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
 Leonowo – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.